Застава, многозначное слово:

Военное дело 
 Застава (Русское государство) — сторожевой (сторо́жа) или наблюдательный укреплённый пункт отряда служивых людей с начальником (Заста́вный голова́), в вооружённых силах Русского государства (Руси).
 Застава (Российская империя) — укреплённый пункт (форт, крепость) на театре войны или в пограничном пространстве, либо контрольно-пропускной пункт на дороге (в частности, при въезде в крупный город).
 Застава (внутренние войска) — штатное подразделение частей и соединений Управления специальных частей внутренних войск
 Походная застава — временное формирование походного охранения войск
 Сторожевая застава — временное формирование сторожевого охранения войск
 Пограничная застава — постоянное штатное подразделение пограничных войск
 Десантно-штурмовая пограничная застава — подразделение в составе десантно-штурмовой маневренной группы пограничных войск

Топоним 
 Застава — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Застава — площадь в Воронеже.
 Застава — станция в Карелии.
 пл. Застава — остановочный пункт в Карелии.

Литература 
 «Застава» — роман ужасов американского писателя Фрэнсиса Пола Вилсона.
 «Застава» — фантастический роман Сергея Лукьяненко.

Другое 
 «Застава» («Флаг») — сербский промышленный конгломерат, занимающийся производством автомобилей и оружия.
 «Застава» — российский телесериал (2007, режиссёры: Игорь Климов, Любовь Свиридова)
 «Застава» — жилой район города Одессы.
 Застава (БПЛА) — российская лицензированная копия израильского дрона Bird-Eye 400.

См. также 
 Заставы Москвы — список застав Московского Камер-Коллежского вала.
 
 Заставская (станция метро)
 Крестьянская застава (станция метро)
 Нарвская застава
 Невская застава
 Кордон